Латерина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 3521 человек (2008 г.), плотность населения составляет 147 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 52020. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается святой Ипполит Римский.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.laterina.ar.it/

Ссылки 
 http://www.comune.laterina.ar.it/ 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/